CNG steht für:
 C-Nachweisgerät, ein Gerät zum Nachweis chemischer Kampfstoffe der Schweizer Armee
 Compressed Natural Gas, komprimiertes Erdgas, besonders für Erdgasfahrzeuge
 Christlichnationaler Gewerkschaftsbund der Schweiz
 Cryptography API: Next Generation, die Kryptographie-API von Microsoft Windows Vista und Nachfolger der CryptoAPI
 Cyclic nucleotide-gated ion channel, ein zu den Ionenkanälen zählendes Protein, siehe HCN-Kanal
 Comfort Noise Generator (dt. Komfortrauschgenerator), siehe Komfortrauschen

cng steht für:
 Nördliches Qiang (ISO-639-3-Code), Qiang-Gyalrong-Sprache in Sichuan, China

CNG